

Musica 
 Sidney Jones – direttore d'orchestra e compositore inglese

Sport 
 Sidney Jones – giocatore di football americano, cornerback dei Seattle Seahawks